Общегреческий чемпионат 1937/1938 () — 9-й сезон чемпионата Греции по футболу.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Греции на rsssf.com

1937/1938
Греция
Греция
1937 год в Греции
1938 год в Греции